Twisted Whiskers Show fue una serie de animación del animador Bill Kopp. El show fue transmitido primero en Gran Bretaña. Luego fue traducido en español y fue transmitido en Latinoamérica por Cartoon Network.

Personajes 
 Yawp: perro de raza Cocker, que tiene manchas en los ojos de negro, no dice nada, sólo tarde, vive con casper, y perdió la casa en "Lost"
 Von Ripper: un perro rotweiller feroz que se parece a un tiburón.
 Dander: atigrado con ojos verdes, vive con Yawp. Se perdió en un episodio, y todavía no regresó a casa. A veces aparece sin alarido.
 Tiny Head : rara especie de gato que tiene una cabeza tan pequeña como la de gatito. El vive en la calle para cualquiera que desee comprar. Suele ser muy molesto.
 Dine & Dash: Son dos gatos callejeros, con ropas de prisión que siempre están robando comida, casi nunca lo hacen bien al final.
 Cutie Snoot: gatita rosa que hace que todo para que sea reconocido como la mascota más bella.
 Horacio: rata mascota de Billy.
 Zippy: perro de raza galgo.
 Jack: Es un perro obligados a compartir una casa con alarido.
 Gasper: peces de colores que es la mascota de Tiny Head.
 Goosers:Es el perro de Claude

Series de televisión animadas